Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

 Rebecca Marino (qualificata)
 Monica Niculescu (qualificata)
 Alizé Cornet (qualificata)
 Mathilde Johansson (ultimo turno)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Chanelle Scheepers (primo turno)
 Zhang Shuai (qualificata)
 Lucie Hradecká (qualificata)
 Laura Pous Tió (qualificata)
 Ksenija Pervak (ultimo turno)
 Tamira Paszek (qualificata)
 Sorana Cîrstea (qualificata)

 Virginie Razzano (primo turno)
 Petra Martić (ultimo turno)
 Andrea Hlaváčková (ultimo turno)
 Mirjana Lučić (ultimo turno)
 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
 Sandra Záhlavová (primo turno)
 Kirsten Flipkens (qualificata)
 Junri Namigata (primo turno)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Anne Keothavong (primo turno)
 Arantxa Rus (primo turno)
 Vesna Manasieva (ultimo turno)

Qualificate

 Rebecca Marino
 Monica Niculescu
 Alizé Cornet
 Kirsten Flipkens
 Nuria Llagostera Vives
 Misaki Doi

 Zhang Shuai
 Lucie Hradecká
 Laura Pous Tió
 Jamie Hampton
 Tamira Paszek
<li> Sorana Cîrstea

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

BNP Paribas Open 2011
WTA Tour 2011